Чербара () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Чербара, Джузеппе (1770—1856) — итальянский медальер и резчик монетных штемпелей.
 Чербара, Николо (1793—1869) — итальянский медальер и резчик монетных штемпелей.